MK-84 steht für:
 Mark 84, amerikanische Freifallbombe
 Opština Šuto Orizari, ehemaliger ISO-Code 3166-2:MK bis 2015

Abkürzung